Huibert Gerard Boumeester (militair) : Nederlands militair
 Huibert Gerard Boumeester (roeier) : Nederlands roeier die deelnam aan de Olympische Spelen van 1920

Zie ook
 Huibert Boumeester (doorverwijspagina)